Таранова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Таранова, Анастасия Валерьевна (Потапова; род. 1985) — российская легкоатлетка.
 Таранова, Виктория Львовна (род. 1967) — оперная певица.
 Таранова, Елена Ивановна (род. 1961) — азербайджанская паралимпиец (пулевая стрельба).
 Чуксеева (Таранова), Марина Викторовна (род. 1963) — советская и казахстанская волейболистка.